Kolovrat je lahko:

 kolovrat - priprava za predenje niti

Geografsko ime 

 Kolovrat - hribovje v zahodni Sloveniji
 Kolovrat - naselje v Občini Zagorje ob Savi, Slovenija
 Kolovrat -  naselje v  Občini Tuzla, Bosna in Hercegovina
 Kolovrat - naselje v Obnčini Prijepolje, Srbija

Ljudje 

 Kolovrat - češka plemiška rodbina (:de:Kolowrat)
 grof Karlt Kolowrat-Krakowski (1748 - 1816) - avstroogrski feldmaršal (1809)
 František Antonín Kolovrat-Libštejnský (1787-1861) - češki plemič in politik (:de:Franz Anton von Kolowrat-Liebsteinsky)
 Sascha Kolowrat-Krakowsky (1886-1927) - češko-avstrijski filmski producent in pionir avstrijskega filma
 Nadina Kolovrat - pionirka esperanta (:eo:Nadina Kolovrat)
 Alois Jozef Krakowski von Kolowrat - rimskokatoliški nadškof v Pragi (med letoma 1831 in 1833)
 Johann Wilhelm Libštejnský von Kolowrat (1627-1668) - praški nadškof (:de:Johann Wilhelm Libštejnský von Kolowrat) 
 Albrecht von Kolowrat (1463-1510) - češki politik (:pl:Albrecht von Kolowrat)
 Evpatij Kolovrat (:ru:Евпатий Коловрат) - ruski bojevnik v času mongolske invazije, heroj mnogih ruskih epov in literarnih del
 Henry Kolowrat - sabljač

Ostalo 

 Kolovrat - slovanski poganski simbol za Sonce, podoben svastiki
 Kolovrat - ruska glasbena skupina
 Kolovrat - neonacistični estonski časopis v ruskem jeziku
 Gledališče Kolovrat (Divadlo Kolowrat) - Praga 
 grad Kolovrat
 Župnija Kolovrat - Nadškofija Ljubljana

de:Kolowrat